

Кошкононг — місто, штат Міссурі
 Кошкононг — місто, штат Вісконсин